Šebenik ist der Familienname folgender Personen:

 Jože Šebenik (1937–2009), jugoslawischer Radrennfahrer
 Matej Šebenik (* 1983), slowenischer Schachspieler
 Robert Šebenik (* 1965), jugoslawischer Radrennfahrer